Hauserdörfl ist der Name folgender Orte:

 Hauserdörfl (Waakirchen), Ortsteil von Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hauserdörfl (Gemeinde Kaprun), Ortsteil von Kaprun, Bezirk Zell am See, Land Salzburg